Vestkusten och Westkusten är äldre stavningar av Västkusten. De kan avse:

 Vestkusten – tidning för svenskamerikaner utgiven i Kalifornien 1887–2007
Vestkysten – danskt fiskerikontrollfartyg
 Westkusten (Kungsbacka) – tidning utgiven i Kungsbacka 1875–1876.
 Norra Hallands Tidning Vestkusten – tidning utgiven i Varberg 1876–1950
 S/S Westkusten – passagerarfartyg tillhörigt Marstrands Nya Ångfartygs AB 1876–1952

Se även
 Västkusten – flera betydelser